Le Conseil de tutelle des Nations unies est chargé de l'administration des territoires placés sous la tutelle des Nations unies.
En droit des personnes québécois, le conseil de tutelle est l'équivalent du conseil de famille du droit français.

Droit